Марку́зе () — немецкая фамилия.

Известные носители:

Маркузе, Герберт (1898—1979) — немецкий и американский философ, социолог и культуролог.
Маркузе, Макс (1877—1963) — немецкий дерматолог и сексолог.
Маркузе, Юрий Исидорович (1935—2020) — советский и российский геодезист, доктор технических наук (1973), профессор кафедры геодезии МИИГАиК, Заслуженный деятель науки РФ (1997).